Max Hauke (ur. 29 sierpnia 1992 w Rottenmann) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu WSV Liezen-Steiermark.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 marca 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w Bois-d’Amont (Francja), gdzie zajął 5. miejsce na dystansie 7,5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 marca 2012 roku w Lahti, gdzie zajął 69. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowe punkty wywalczył do klasyfikacji Audi quattro Bonus 18 stycznia 2014 podczas Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie na dystansie 15 km stylem klasycznym, zdobywając 15 punktów. Jednak ostatecznie uplasował się na 37 pozycji. Po raz pierwszy w pierwszej trzydziestce Pucharu Świata uplasował się 8 stycznia 2017 r. Podczas ostatniego etapu Tour de Ski na dystansie 9 km stylem dowolnym, zdobywając łącznie 2 pucharowe punkty.

Podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld w 2019 roku, został złapany przez austriacką policję podczas nielegalnego zabiegu przetaczania krwi, uznawanego przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) za doping. Zdarzenie miało związek ze zorganizowaną akcją policji austriackiej pod kryptonimem „operacja Aderlass”, podczas której 120 funkcjonariuszy z Austrii i Niemiec przeszukało 16 domów oraz mieszkań (siedem w Seefeld, Innsbrucku i okolicach oraz dziewięć w Erfurcie w Niemczech) i aresztowało dziewięć osób. W Austrii stosowanie dopingu jest przestępstwem, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hauke nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na po zakończeniu sezonu 2018/2019

Bibliografia

Przypisy 

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1992